Campionato asiatico per club 2007 – torneo pallavolistico femminile
Campionato asiatico per club 2007 – torneo pallavolistico maschile